Anton Vladimirovitch Glinkine - en  (Anton Vladimirovič Glinkin) et en anglais :  - (né le  à Tcheliabinsk en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 2005, il comme sa carrière en senior avec l'équipe réserve du Traktor Tcheliabinsk dans la Pervaïa liga. La saison suivante, il s'aguerrit dans la Vyschaïa liga avec le Metchel Tcheliabinsk. Il joue ses premiers matchs dans la Superliga en 2007 avec l'équipe première du Traktor.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il fait sa première apparition en senior le  avec l'équipe de Russie B contre la France au cours d'une manche de l'Euro Ice Hockey Challenge. Il honore sa première sélection senior avec la Russie A le  lors d'un match amical face à la Biélorussie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006|| Traktor Tcheliabinsk 2|| Pervaïa liga|| 28|| 9|| 11|| 20|| 10|| || || || ||
|-
| 2006-2007|| Metchel Tcheliabinsk || Vyschaïa liga|| 53|| 9|| 14|| 23|| 18|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| rowspan=3|2007-2008|| Traktor Tcheliabinsk 2|| Pervaïa liga|| 12|| 5|| 5|| 10|| 8|| || || || ||
|-
| Traktor Tcheliabinsk|| Superliga|| 11|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Metchel Tcheliabinsk || Vyschaïa liga || 22|| 2|| 9|| 11|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Traktor Tcheliabinsk|| KHL|| 56|| 7|| 12|| 19|| 14|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2009-2010|| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 56|| 5|| 17|| 22|| 10|| 4|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2009-2010 || Belye Medvedi || MHL || 2|| 2|| 2|| 4|| 2|| 12|| 7|| 7|| 14|| 8
|-
| 2010-2011 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 53|| 10|| 18|| 28|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 53|| 7|| 13|| 20|| 20|| 16|| 1|| 4|| 5|| 0
|-
|2012-2013 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 51|| 4|| 10|| 14|| 14|| 19|| 3|| 1|| 4|| 2
|-
|2013-2014|| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 54|| 10|| 21|| 31|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 54|| 13|| 25|| 38|| 10|| 6|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 2015-2016 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 57|| 8|| 11|| 19|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Ak Bars Kazan || KHL || 57|| 8|| 20|| 28|| 12|| 15|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2017-2018 || Ak Bars Kazan || KHL || 44|| 9|| 9|| 18|| 6|| 1|| 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2018-2019 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 49|| 6|| 13|| 19|| 6|| 4|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 2019-2020 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 20|| 2|| 4|| 6|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HC Red Star Kunlun || KHL || 2|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en octobre 1988
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Tcheliabinsk
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du Metchel Tcheliabinsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du HC Red Star Kunlun
Champion de la Coupe Gagarine